Robert Blattner ist der Name folgender Personen:

 Robert Garnett Blattner (1920–2009), US-amerikanischer Tischtennisspieler, siehe Buddy Blattner
 Robert James Blattner (1931–2015), US-amerikanischer Mathematiker